Ви́таутас Насви́тис (; 8 апреля 1928, Каунас — 8 января 2016, Вильнюс) — литовский архитектор, заслуженный деятель искусства (1965), народный архитектор Литовской ССР (1982); профессор; лауреат Государственной премии Литовской ССР (1971); брат Альгимантаса Насвитиса, в соавторстве с которым создал ряд значительных проектов.

Биография 

Окончил Художественный институт Литовской ССР в Вильнюсе (1952). Преподавал в Художественном институте (ныне Вильнюсская художественная академия; 1953—2001); профессор (1979). Работал архитектором в Институте проектирования городского строительства в Вильнюсе (1952—1990).

Творчество 

Совместно с братом Альгимантасом Насвитисом оформлял интерьеры, выставки, разрабатывал проекты оформления республиканских праздников песен (1965, 1970, 1975, 1980, 1985; главный художник, совместно с братом), создавал проекты универсальной мебели для малогабаритных квартир, проектировал архитектурные части скульптурных памятников Пушкину в Вильнюсе (совместно с А. Насвитисом; скульптор Б. Вишняускас; 1955), Дарюса и Гиренаса в Каунасе (совместно с А. Насвитисом; скульптор В. Мачюйка; 1963), Юлии Жемайте в Вильнюсе (совместно с А. Насвитисом; скульптор П. Александравичюс; 1971), профессору Тадасу Иванаускасу в Каунасе (совместно с А. Насвитисом; скульптор С. Шараповас; 1980), Йонасу Яблонскису в Мариямполе (совместно с А. Насвитисом и Й. Пилкаускасом; скульптор П. Александравичюс; 1992), литовским ссыльным в Бийске на Матищенском кладбище (1999; по другим сведениям, открыт в июле 1998 года.

По проектам Витаутаса и Альгимантаса Насвитисов построены или реконструированы

 кафе «Неринга» (1959) и гостиница «Неринга» (капитальная реконструкция, 1960) в Вильнюсе на проспекте Гедимина
 почтамт (капитальная реконструкция, 1969) в Вильнюсе на проспекте Гедимина
 Драматический театр Литовской ССР (ныне Литовский национальный драматический театр; капитальная реконструкция, 1974—1981; Государственная премия СССР, 1983) в Вильнюсе на проспекте Гедимина
 здание Верховного Совета Литовской ССР, ныне Сейма Литовской Республики (1976—1981; при участии Робертаса Стасенаса) в Вильнюсе на проспекте Гедимина
 гостиница «Летува» (ныне ; 1976—1983)
 реконструкция второго здания Сейма Литовской Республики с новым залом пленарных заседаний (2007; при участии Юраса Балькявичюса) в Вильнюсе на улице Гоштауто

По проекту Витаутаса Насвитиса, Витаутаса Бредикиса и других построен учебный корпус Художественного института Литовской ССР на Ужуписе (1981). Соавтор проекта Церкви Новых апостолов (; совместно с М. Шаляморасом; 1993) на улице Расу, напротив кладбища Расу, и алтаря в парке Вингис во время апостольского визита папы римского Иоанна Павла II в Литву (совместно с Ю. Балькявичюсом; 1993).

Награды и звания 
 Государственная премия Литовской ССР (1970)
 Заслуженный деятель искусств Литовской ССР (1970)
 Профессор (1979)
 Народный архитектор Литовской ССР (1983)
 Государственная премия СССР (1983)
 Приз президента МОК А. Самаранча (1991)
 Орден Великого князя Литовского Гядиминаса 4-й степени (1998)
 Орден рыцаря архитектуры (1998)
 Медаль Независимости Литвы (2000)
 Премия Правительства Литвы в области культуры и искусства (2003)

Примечания

Литература 
 
 .

Выпускники Вильнюсской художественной академии
Архитекторы Литвы
Преподаватели Вильнюсской художественной академии